Щелино — название населенных пунктов в России:
 Щелино — деревня в Заполярном районе Ненецком автономном округе.
 Щелино — деревня в Шимском районе Новгородской области.